Strähle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Strähle (* 1991), deutscher Fußballtorhüter
 Joachim Strähle (1937–2009), deutscher Chemiker
 Paul Strähle (1893–1985), deutscher Flugpionier
 Paul-Ernst Strähle (1927–2010), deutscher Rennfahrer
 Peter Strähle (* 1940), deutscher Wasserspringer